Paper mill je pojem z angličtiny pro tzv. „úkoly na zakázku“ získané z různých webů nabízejících zpracované materiály, referáty a úlohy. Stáhnout je lze zdarma, za úplatu nebo oproti vložení vlastní jiné vypracované práce. Paper mills mají původ už v době, kdy neexistoval internet a na univerzitách byly ke koupi nabízeny vypracované materiály či písemné práce .

Reference

Související články

 elektronické podvádění
 e-learning 

Vzdělávání